Antico peut désigner :
 antique / vieux en italien ;

Patronyme 

 Alfio Antico (1956-), chanteur et percussionniste italien ;
 Andrea Antico (c.1480 - c. 1538), compositeur italien, imprimeur et éditeur de musique ;
 Nine Antico (née en 1981), illustratrice et auteur française de bande dessinée ;
 Veronica Antico (née en 1978), auteur, compositeur, chanteuse et comédienne franco-italienne.

Autres 
 Antico Caffè Greco, un café de Rome.
 Feroleto Antico, une commune italienne en Calabre.